Епо́-Безю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на схід від Парижа, 120 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 230 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 611,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Епо-Безю на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Епо-Безю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена